«Лучшие бойцы» () — гонконгский документальный фильм 1995 года. режиссёра Тоби Расселла.
Премьера фильма в США состоялась 1 января 1995 года.
В 1996 году вышло продолжение этого  документального фильма "Лучший боец 2" его снял тоже Тоби Рассел.

Сюжет 
Документальный  фильм нам расскажет про всемирно известных бойцах в истории кино. Фильм снят в стиле документального кино и нам покажут сцены, снятые с их участием, рассказы друг о друге. Также вы увидите удивительные и неизвестные ранние кадры боёв с их участием.

Критика

В ролях 
 Джоэль Кутрара- "ведущий"
 Джеки Чан- "играет самого себя"
 Чэнь Син- "хроника"
 Лео Фонг- "играет самого себя"
 Джесси Гловер- "играет самого себя"
 Клод Гетц- "играет самого себя"
 Филипп Гратон- "играет самого себя"
 Эд Харт- "играет самого себя"
 Хван Джан-Ли- "хроника"
 Джим Келли- "играет самого себя"

Фильмы Гонконга
Документальные фильмы 1995 года
Фильмы по алфавиту
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы 1995 года